Ел Росал има више значења:

 Ел Росал, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Росал (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Росал, Гранха (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Росал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Росал, Ла Палома (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Росал (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Росал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Росал, Чавира (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росал (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росал (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росал (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Росал (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Росал (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Росал, Ел Алакран (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Росал (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Росал (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Росал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Росал (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Росал (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Росал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Росал, Инес Кариљо Родарте (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику